Perrault kan syfta på,

 Charles Perrault, fransk författare och ämbetsman.
 Claude Perrault, fransk arkitekt och läkare.
 Dominique Perrault, fransk arkitekt.